Cet article recense les sommets ultra-proéminents d'Indonésie, c'est-à-dire les sommets dont la proéminence topographique dépasse .

Dénombrement 
L'archipel indonésien compte 92 sommets dont la proéminence topographique dépasse . Les îles de l'archipel sont essentiellement sous la souveraineté de l'Indonésie, mais Bornéo est partagée avec la Malaisie et le Brunei, le Timor avec le Timor oriental, et la Nouvelle-Guinée avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En conséquence, les sommets de la région se répartissent ainsi :
 86 sommets en Indonésie ;
 5 sommets en Malaisie, y compris un sommet à la frontière entre Indonésie et Malaisie ;
 2 sommets au Timor oriental.

Liste

Bornéo 
L'île de Bornéo possède 11 sommets dont la proéminence dépasse . L'île est partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei.

Java 
L'île de Java possède 17 sommets dont la proéminence dépasse .

Moluques 
L'archipel des Moluques possède 7 sommets dont la proéminence dépasse .

Nouvelle-Guinée 
L'île de Nouvelle-Guinée possède 12 sommets dont la proéminence dépasse , dans sa partie occidentale, sous souveraineté indonésienne (la partie orientale est territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée).

Sonde 
Les îles de la Sonde possèdent 10 sommets dont la proéminence dépasse .

Sulawesi 
Le Sulawesi (et îles proches) possède 17 sommets dont la proéminence dépasse .

Sumatra 
Sumatra possède 15 sommets dont la proéminence dépasse .

Timor 
L'île de Timor possède 3 sommets dont la proéminence dépasse . Deux sont situés dans la partie de l'île sous souveraineté du Timor oriental, l'autre dans la partie indonésienne.

Annexes

Liens internes 
 Proéminence topographique
 Sommet ultra-proéminent
 Liste des sommets ultra-proéminents d'Asie
 Liste des sommets ultra-proéminents d'Australasie

Liens externes

Références 

Sommets ultra-proéminents
Indonésie